Конела — річка в Україні на території села Конела.
 Конела — село, Черкаська область, Жашківський район